Дмитрий Головачёв:
 Головачёв, Дмитрий Богданович — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 3248; 26 ноября 1816.
 Головачёв, Дмитрий Захарович (1822—1886) — генерал-адъютант, вице-адмирал военно-морского флота Российской империи.
 Головачёв, Дмитрий Николаевич (1833—?) — архитектор.
 Головачёв, Дмитрий Петрович — Георгиевский кавалер; полковник; № 1921 (827); 5 февраля 1808.